Gondiães (Cabeceiras de Basto), een plaats in de Portugese gemeente Cabeceiras de Basto
 Gondiães (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde